Ao longo de toda a História de Portugal várias cortes foram realizadas em Guimarães:
 Cortes de Guimarães de 1256
 Cortes de Guimarães de 1261
 Cortes de Guimarães de 1288
 Cortes de Guimarães de 1401

Guimarães
Desambiguação
Guimarães